Biberburg steht für:

 Wohnbau eines Bibers, siehe Biber#Biberbauten
 die Ruine Engelburg bei Stuttgart
Siehe auch:
 Biberberg
 Bibersburg